Skocznia Olimpijska w Hakubie
 Skocznia Olimpijska Igman K112
 Skocznia Olimpijska Igman K90

 Große Olympiaschanze
 Olympiaschanze